Ernst Lindemann (1894–1941) – niemiecki oficer marynarki, dowódca pancernika "Bismarck"
 Ferdinand Lindemann (1852–1939) – niemiecki matematyk
 Frederick Lindemann, 1. wicehrabia Cherwell (1886-1957) – brytyjski fizyk
 Stefan Lindemann (ur. 1980) – niemiecki łyżwiarz figurowy
 Till Lindemann – niemiecki muzyk, wokalista zespołu Rammstein
 Werner Lindemann (1926–1993) – niemiecki poeta i pisarz
 Władimir Lindeman (1868-1933) – rosyjski lekarz patolog